

Geografia

Austria 
 Henndorf am Wallersee – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung

Rumunia 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Brădeni